Akrotiri (griechisch Ακρωτήριο: „Kap“, „Halbinsel“) bezeichnet:

 eine Halbinsel auf Kreta, siehe Akrotiri (Kreta)
 einen kleinen Ort auf der Kykladeninsel Santorin und die gleichnamige minoische Ausgrabungsstätte, siehe Akrotiri (Santorin)
 eine Gemeinde (Dimos) in der Präfektur Chania auf der gleichnamigen Halbinsel auf Kreta, siehe Akrotiri (Kreta)
 den antiken Namen der türkischen Stadt Eğirdir
 ein Ort auf Zypern, siehe Akrotiri (Zypern)
 eine Halbinsel auf Zypern, siehe Akrotiri-Halbinsel (Zypern)
 eine britische Militärbasis auf der gleichnamigen Halbinsel auf Zypern, siehe Akrotiri und Dekelia
 den Hafen Akrotiri auf Zypern